Shippen ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Shippen Green (1871–1954), US-amerikanische Illustratorin
 William Shippen (1712–1801), US-amerikanischer Politiker
 Edward Shippen (1639–1712), US-amerikanischer Politiker

Shippen steht für:

 Shippen (Arkansas), eine Ortschaft im Mississippi County in Arkansas
 Shippen Township, mehrere Townships in den Vereinigten Staaten